Saros 127 is in de Saros-cyclus een reeks zonsverduisteringen in de periode 10 oktober 991 t/m 21 maart 2452. Deze serie duurt 1460 jaar en 163 dagen, bevat 82 verduisteringen en valt samen met de Inexserienummers 11 t/m 92.

Statistieken

Typen

Slagschaduw

Extremen

De reeks

Legenda

Zie ook 
 Saros-cyclus
 Zonsverduistering
 Maansverduistering

Externe links 
 Op NASA-website
 Deze Sarosserie
 Uitleg Sarosseries
 Alle verduisteringen

Saros-cyclus